El término indio Rambhá o Rambha puede referirse a:

 Rambhā (ninfa), reina de las apsarás (ninfas), en el hinduismo.
 Rembhá, otro nombre (más utilizado en el sur de la India) de la misma apsará (ninfa).
 Rambhā (Odisha), pueblo del noreste de la India.
 Rembha (Baltimore, 1886), barco de pasajeros hundido el 15 de diciembre de 1917 en el lago Míchigan, ante la ciudad de Chicago (Estados Unidos); sin víctimas.
 Rambhā (1976-), actriz del sur de la India.
 Rembha, Urvashí, Menaká (1977), película filmada en la India y hablada en idioma malaialam, acerca de estas tres diosas hindúes; fue dirigida por Sambasiva Rao.
 Rambhá, nombre de la diosa Gaurī o de Daksaiani (en las montañas Malaya, en el sur de la India).
 Rambha (asura): un rey menor de los demonios hindúes; en una ocasión se enamoró de una búfala acuática; de esta unión nació el demonio Majisha.
Según el diccionario de Monier Monier-Williams, Rambhā significa también:
 rambhá, plátano o banana, según el Katha-sarit-sagara y la literatura kaviá.
 rambhá: un tipo de arroz.
 rambhá: hilo de algodón con que se ata la carne cocida de un animal.
 rambhá: nombre de una cortesana, según la literatura kavyá.
 rambhá: un tipo de métrica.